Schlechter est un patronyme porté par :
 Carl Schlechter (1874 — 1918) joueur d'échecs autrichien ;
 Friedrich Richard Rudolf Schlechter (1872 — 1925) botaniste allemand ;
 Lambert Schlechter (1941 — ) écrivain, philosophe et poète luxembourgeois ;
 Pit Schlechter (1990-), coureur cycliste luxembourgeois.

Homonymie de patronyme